Ante Perković (glazbenik)

fra Ante Perković (svećenik)